Список синглов № 1 в США в 1975 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1975 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 В июле первое место занял сингл «The Hustle»  группы Van McCoy, выигравшей в 1976 году премию Грэмми в категории «Grammy Award for best pop instrumental performance».
 В июне первое место на 4 недели занял сингл «Love Will Keep Us Together» группы Captain & Tennille, выигравшей в 1976 году премию Грэмми в категории «Grammy Award for Record of the Year».

Список

См. также 
 1975 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1975 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1975 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1975.
 

 

Чарты Billboard 1975 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1975 года